

Substantif 
 L'ancien français cambe a désigné une brasserie, un lieu où l'on fabrique de la bière.

Toponymes 
 La Cambe est une commune du Calvados.
 La Cambe est une ancienne commune de l'Eure, rattachée en 1791 à Thibouville.
 La Cambe est une ancienne commune de l'Orne, réunie à Montreuil-la-Motte en 1858 sous le nom de Montreuil-la-Cambe.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France